Valera pode ser: 
 Valera, cidade venezuelana
 Valera (município), na Venezuela
 Valera (distrito), no Peru
 Daihatsu Valera, modelo automóvel
 Éamon de Valera, político
 Reina-Valera, versão da Bíblia
 Valera Fratta, comuna italiana da Lombardia
 Juan Valera, escritor espanhol
 Juan Valera, futebolista espanhol
 Cipriano de Valera, religioso

Desambiguações de topônimos